

Sport 
 Merzario – squadra di Formula 1 fondata dal pilota italiano Arturo Merzario

Persone 
 Arturo Merzario (1943) – ex pilota automobilistico italiano
 Giancarlo Merzario (1969) – allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio italiano
 Giuseppe Merzario (1825-1894) – patriota, politico, letterato ed educatore italiano
 Modesto Gaetano Merzario (1930-1996) – politico italiano
 Raul Merzario (1946-2006) – storico italiano